Le terme ligne 268 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 268A et 268B des chemins de fer belge

Voir aussi 
  

268